Folgende Brücken tragen den Namen Werratalbrücke:

Talbrücke Werratal (A 71), A71-Überquerung der Werra bei Einhausen (Thüringen)
Talbrücke Werratal (A 73), A73-Überquerung der Werra bei Eisfeld
Werratalbrücke Hörschel, A4-Überquerung der Werra bei Hörschel
Werratalbrücke Münden, Dransfelder Rampe, Überquerung der Werra in Hann. Münden
Werratalbrücke Hedemünden, A7- und Schnellfahrstrecke-Hannover–Würzburg-Überquerung der Werra bei Hann. Münden
Werratalbrücke (B 62), B62-Überquerung der Werra bei Bad Salzungen